Jammu-et-Cachemire peut désigner :
 le Jammu-et-Cachemire, État princier de 1846 à 1952 ;
 le Jammu-et-Cachemire, État de l'Inde de 1954 à 2019 ;
 le Jammu-et-Cachemire, territoire de l'Inde depuis 2019.